

Geografia 
 Bellona – miejscowość i gmina we Włoszech
 Bellona – wyspa w archipelagu Wysp Salomona

Piśmiennictwo 
 Bellona – polskie wydawnictwo

Czasopisma 
 „Bellona” – czasopismo o tematyce wojskowej wydawane w latach 1918–1939 
 „Bellona” – emigracyjne czasopismo o tematyce wojskowej wydawane w latach 1940–1967
 „Bellona” („Kwartalnik Bellona”) – czasopismo o tematyce wojskowej wydawane pod tą nazwą od 2007 roku (wcześniej „Myśl Wojskowa”)

Inne 
 Bellona – planetoida o numerze katalogowym 28
 bellona – łacińska nazwa gatunkowa (np. Ceriagrion bellona, Pardosa bellona)
 
 Bellona (Duellona) – w mitologii rzymskiej bogini wojny

Okręty 
 „Bellona” – nazwa okrętów kilku państw
 SMS „Bellona” – nazwa austro-węgierskich okrętów
 „Bellone” – nazwa francuskich okrętów

Zobacz też 

 Belona – rodzaj ryby z rodziny belonowatych
 Prowincja Rennell i Bellona – prowincja Wysp Salomona

Przypisy